Jan Król (1886–1963) – polski polityk, poseł na Sejm RP II kadencji (1928–1930) z ramienia PSL „Wyzwolenie”
 Jan Król (1901–1973) – polski polityk, poseł na Sejm PRL II kadencji z ramienia ZSL
 Jan Król (1933–1990) – polski piłkarz, grał w Stali Mielec
 Jan Król (ur. 1937) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VI kadencji z ramienia PZPR
 Jan Król (ur. 1950) – polski polityk, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu III kadencji
 Jan Król (ur. 1960) – polski duchowny katolicki, redemptorysta, prezenter Radia Maryja i TV Trwam
 Jan Król (ur. 1989) – polski siatkarz
 Jan Aleksander Król (ur. 1915) – polski polityk poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia SL i Sejm PRL I kadencji z ramienia ZSL
 Jan Kazimierz Król (ur. 1853, zm. 1944) – polski pedagog, historyk literatury i oświaty